Марија Александровна (; Царско Село, 17. октобар 1853 — Цирих, 24. октобар 1920) била је ћерка руског императора Александра II Николајевича и императорке Марије Александровне.

Биографија 

Удала се 23. јануара 1874. године за Алфреда од Единбурга (1844—1900), сина британске краљице Викторије и принца Алберта. У британском племству имала је титулу војвоткиње од Единбурга, а у немачком племству војвоткиње Сакс-Кобург и Гота.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета, четврто издање, 1986.

Спољашње везе 

Рођени 1853.
Умрли 1920.
Романови
Династија Сакс-Кобург и Гота